Den Namen Tabet tragen
 Ayub Thabit (auch: Tabet) (1884–1951), libanesischer Politiker,
 Paul Fouad Tabet (1929–2009), Titularerzbischof und Apostolischer Nuntius, und
 Paul-Marwan Tabet (* 1961), syrisch-maronitischer Bischof von Saint-Maron de Montréal.

Tabet ist außerdem eine alternative Schreibweise für den altägyptischen Monat Ta-abet.